Barfüsserkirche (Erfurt) - kerk in Erfurt, Duitsland
 Barfüsserkirche (Pforzheim) - kerk in Pforzheim, Duitsland
 Barfüsserkirche (Bazel) - voormalige kerk (nu museum) in Bazel, Zwitserland